Футбольный клуб «Гигант»:

 Гигант (футбольный клуб, Грозный).
 Гигант (футбольный клуб, Воскресенск).